Ринконада има више значења:

 Ринконада, Клуб (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ринконада (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ринконада (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ринконада (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ринконада (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ринконада (Таскиљо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ринконада (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ринконада (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ринконада (Гарсија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ринконада (Чичикила), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ринконада (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ринконада (Серитос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ринконада (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ринконада (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ринконада (Тетлатлахука), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ринконада, Сончикитл (Ајавалулко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ринконада (Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ринконада (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ринконада (Лас Минас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ринконада (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ринконада (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику